Awscharjan (, auch Avscharjan oder Avsharyan) ist ein armenischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Gerassim Awscharjan (* 1972), armenischer Schriftsteller
Grigor Awscharjan (1891–1915), Beteiligter am Ersten Weltkrieg